Lorenzo De Vitto – politico italiano
 Torrey DeVitto – attrice e modella statunitense